Прибужаны — название населённых пунктов на Украине:

 Прибужаны — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.
 Прибужаны — село в Вознесенском районе Николаевской области.